Mixed Babies – cortometraggio del 1905 diretto da Frank S. Mottershaw
Mixed Babies – cortometraggio del 1908 diretto da Wallace McCutcheon